Пласидо Доминго (полное имя Хосе Пласидо Доминго Эмбиль (); род. 21 января 1941, Мадрид, Испания) — испанский оперный певец и дирижёр, лирико-драматический тенор, с 2009 года исполняющий наряду с теноровыми партии баритонового репертуара, генеральный директор Лос-Анджелесской оперы. 

За более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий, больше чем любой другой оперный певец. Доминго провёл более 300 вечеров в оркестровой яме или за дирижёрским пультом, всего участвовал более чем в 3900 представлениях. Записал более 100 выступлений, представляющие собой полнометражные оперные спектакли, сольные записи и дуэты. Не менее 21 раза открывал сезоны в Метрополитен-опера, побив рекорд Карузо.

Биография 
Пласидо Доминго родился в январе 1941 года в квартале Ретиро в Мадриде, Испания.

Родители — Пласидо Доминго старший и Пепита Эмбиль (басконка по национальности) — были звёздами сарсуэлы, испанского музыкально-драматического жанра. Впервые Пласидо связал себя узами брака в 1957 году c мексиканской пианисткой Аной Марией Геррой, вскоре родился сын Хосе. В 1962 году Пласидо Доминго женился на мексиканской певице Марте Орнелас (сопрано), с которой познакомился во время учёбы в консерватории в Мехико. У них родились два сына — Пласидо младший (род. 1965 год) и Альваро Маурицио (род. 1968).

Начало карьеры в Мексике 
В 1949 году в возрасте восьми лет Пласидо вместе с семьёй переехал в Мексику, где его родители основали собственную театральную труппу. На 13 лет столица Мексики стала его родным домом. В Мехико Пласидо учился музыке в национальной консерватории, куда был принят в возрасте 14 лет, участвовал в бэк-вокале «Los Black Jeans» и в музыкальной группе под руководством Сезара Косты (1958 год). Доминго изучал также дирижирование и фортепиано.

В 16-летнем возрасте Пласидо дебютировал в труппе своих родителей как певец, его первой ролью стал Борса в опере «Риголетто», затем он исполнил более значительную партию капеллана в мексиканской премьере оперы Пуленка «Диалоги кармелиток».

Рано став отцом, в молодости Пласидо брался за любую музыкальную работу. Пел в мюзиклах, играл на фортепиано для гастролирующей балетной труппы, подрабатывал тапёром в барах, исполнял небольшие драматические роли в телевизионных постановках по произведениям Пиранделлы, Гарсиа Лорки и Чехова, попутно сочиняя фоновую музыку для спектаклей. Организовал собственную музыкальную программу на новой культурной радиостанции в Мехико, обучал хор для сарсуэлы и мюзиклов, где впервые встал за дирижёрский пульт; аккомпанировал матери на пианино во время её сольных выступлений, исполнял в театральной труппе отца небольшие роли как баритон, продюсировал американскую популярную музыку для мексиканских звукозаписывающих компаний и для себя самого. Всё это дало Пласидо неоценимый жизненный и профессиональный опыт.
 
В первой мексиканской постановке «Моя прекрасная леди» сыграл роль второго плана в 185 спектаклях, 170 раз выходил на сцену в постановке «Весёлая вдова».

На большой сцене 

Его дебют на большой сцене состоялся 23 сентября  года в партии Борсы в опере «Риголетто» в Palacio de Bellas Artes Мехико. В этом же году распадается первый юношеский брак певца. Некоторое время он исполнял второстепенные роли в операх «Диалоги кармелиток», «Тоска», «Турандот» и др. Первая главная роль — Альфредо в «Травиате» в театре Монтеррея была исполнена 19 мая  года.

В ноябре 1961 года Доминго дебютирует в США. Его первой площадкой становится ближайший к Мексике Даллас, где артист исполнил роль Артуро в «Лючии ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти. Начало 1962 года ознаменовано знакомством в консерватории с певицей-сопрано Мартой Орнелас, на которой 21-летний Пласидо вскоре женится. Супруги переезжают в Тель-Авив, где в течение трёх сезонов выступают на сцене Еврейской национальной оперы. За это время Доминго исполнил 12 партий в 280 спектаклях. Биографы отмечают, что в этот период Марта и их общий друг Франко Иглесиас помогают Пласидо преодолеть небольшие технические проблемы в пении. В 1965 году чета покидает Израиль, Марта завершает свою карьеру певицы и полностью посвящает себя семье и карьере мужа. В этом же году родился сын Пласидо-младший, а спустя три года, в 1968-м, сын Алваро. Спустя много лет Марта Орнелас смогла вернуться к творческой деятельности уже в качестве оперного режиссёра.

Через полгода после возвращения из Израиля Доминго впервые появляется в Нью-Йорке, исполнив роль Альберто в мировой премьере «Дона Родриго» Хинастеры, которой New York City Opera открыла новый Линкольн-центр в Нью-Йоркском государственном театре. После этого успеха на артиста обрушивается град приглашений, для него открываются сцены лучших оперных театров. В 1967 году Пласидо уже как именитый профессионал открывает для себя Европу, где прошло его детство: он дебютирует на сцене Гамбургской государственной оперы в спектакле «Тоска», в Венской государственной опере в «Дон Карло».

1968 год начинает новый этап в жизни тенора: Доминго дебютирует на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке, тогда он спел партию Маурицио в опере «Адриана Лекуврёр». Следующие четыре десятилетия без Пласидо здесь не обходится ни один сезон.

В 1969 году Доминго уже разрывается между Европой и Америкой, тенор поёт в опере «Турандот» на сцене Вероны, в опере «Эрнани» в миланском театре La Scala, для участия в «Богеме» прилетает в Сан-Франциско. В 1970 году солирует в спектакле «Джоконда» в Мадриде, в «Торжественной мессе» Бетховена на Эдинбургском фестивале. В октябре 1970 года впервые выступил в «Бале-маскараде» Верди в дуэте с испанской певицей Монтсеррат Кабалье, этот дуэт потом стал одним из самых популярных в мире.

1971 год отмечен его участием в Лондонской королевской опере Ковент Гарден («Тоска»), 1972 год — в Баварской государственной опере в Мюнхене («Богема»), 1973 год — в Парижской опере («Трубадур»). В сезоне 1973/1974 в опере «Травиата» в Нью-Йорк Сити дебютировал как дирижёр. В 1975 году пел на Зальцбургском фестивале («Дон Карло»). В 1992 году Доминго впервые выступил на Байрейтском фестивале в опере «Парсифаль».

В 2003 году в Лос-Анджелесе певец исполнил роль Распутина в мировой премьере оперы «Николай и Александра», написанную Джеем Ризом на исторический сюжет из жизни семьи последнего русского царя. В июле 2004 года Доминго пел в опере «Гойя», написанной специально для него Ж. К. Менотти и впервые исполненной тенором ещё в 1986 году в Вашингтоне. В 2005 году Доминго блистал в опере «Сирано де Бержерак» в Метрополитен-опера. Первого императора Китая певец сыграл в 2006 году в премьерной постановке одноимённой оперы китайского композитора Тан Дуна. Широко популярные оперы «Тоска», «Богема» и «Кармен» известны тем, что Доминго в них много десятков раз и солировал, и дирижировал. Необычное событие в жизни Пласидо произошло в июле 2003 года в Лондоне: в дневном представлении оперы «Паяцы» Леонкавалло Доминго солировал, а в вечернем представлении той же оперы — дирижировал.

При всём многообразии разноплановых партий у артиста не было ни любимой оперной роли, ни любимой оперной сцены, отмечают музыковеды. Однако подмечено, что в Метрополитен-опере Доминго выступал чаще, чем на других ведущих площадках мировой оперной сцены. 21 раз тенор открывал сезоны в Метрополитен-опере, ещё в 1999 году побив рекордное достижение Карузо.

С 1968 по 2009 год Пласидо Доминго 42 сезона кряду выступал на сцене Метрополитен-опера. Ежегодный график тенора включал 60-70 выступлений в качестве исполнителя и ещё несколько десятков представлений в качестве дирижёра. На правах руководителя оперных театров Лос-Анджелеса и Вашингтона каждый сезон Доминго включал в репертуар не только произведения Моцарта, Верди и Пуччини, но и оперы американских композиторов.

В 1992 году был художественным руководителем Всемирной выставки в Севилье.

24 августа 2008 года на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине Доминго исполнил песню на китайском языке с певицей .

В 2012 году 71-летний тенор участвовал более чем в 80 представлениях, включая пение и дирижирование, — в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Валенсии, Монте-Карло, Мадриде, Берлине, Лиссабоне, Шанхае, Вероне, Лондоне, Киеве, Сантьяго (Чили), Мехико, Цюрихе, Зальцбурге, Новом Орлеане, Севилье, Вене, Бахрейне, Стокгольме, Мальмё, Праге и Акапулько.

14 января 2016 года сольный концерт Доминго состоялся в большом концертном зале Крокус сити холл в Москве.

21 октября 2021 года во время международного конкурса «Опералия» он записал масштабный видеоролик с участием российского историка и тенора Евгения Понасенкова.

Состояние здоровья 
В феврале 2010 года после серии концертов в Японии тенор почувствовал с каждым днём прогрессирующее недомогание. Впоследствии Доминго вспоминал, что долго терпел боль и не придавал ей значения, надеясь, что всё обойдётся. Прошёл медицинское обследование, которое обнаружило серьёзную болезнь. 2 марта 2010 года 69-летнему тенору в Нью-Йорке сделана операция по удалению раковых полипов толстого кишечника, которая прошла удачно и не повлекла серьёзных последствий для здоровья и продолжения карьеры. Всего через 6 недель после операции, 16 апреля 2010 года, Пласидо Доминго триумфально вернулся на сцену, выступив в миланском театре Ла Скала как баритон в опере Верди «Симон Бокканегра», прямую трансляцию спектакля вели десятки телекомпаний мира. Доминго дал шесть спектаклей в театре Ла Скала, затем выступил в лондонском Королевском оперном театре и в мадридском Тeatro Real. В апреле же Доминго планировал выступить с сольным концертом в Москве, однако не смог прилететь в российскую столицу из-за извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии. Тем не менее запланированный концерт в Москве состоялся через два месяца.

9 июля 2013 года Доминго был госпитализирован в Мадриде в связи с тромбом в лёгком. Тромбэмболия легочной артерии (ТЭЛА) явилась следствием тромбоза глубоких вен нижних конечностей. В связи с этим, Доминго был вынужден отменить свои выступления в опере Даниэля Катана «Почтальон» в Мадридском Королевском театре. 14 июля артист выписан из больницы после пятидневного лечения, вопрос о завершении карьеры им не рассматривается. Через 3 недели после выписки Доминго уже выступал на Зальцбургском фестивале. В концертном исполнении оперы Верди «Жанна д’Арк» Доминго исполнил партию Джакомо — отца Жанны.

22 марта 2020 года на своей странице в фейсбуке Пласидо Доминго объявил, что заразился коронавирусом.

Харассмент 
В августе 2019 года против Пласидо Доминго было выдвинуто коллективное обвинение в неоднократных сексуальных домогательствах. В связи с этим Оперный театр Сан-Франциско и Симфонический оркестр Филадельфии отменили участие певца в своих концертах. В феврале 2020 года американская гильдия музыкантов по результатам проведённого ею независимого расследования пришла к выводу, что Доминго долгое время злоупотреблял служебным положением в театрах и склонял женщин к действиям сексуального характера. Всего за период 20 последних лет 27 женщин сделали признание юристам-расследователям, что подвергались домогательствам со стороны тенора или его неподобающее поведение происходило у них на глазах. В качестве примера харассмента упоминались слова неназванной партнёрши по сцене о том, что тенор в ходе бизнес-ланча пытался держать её за руку, коснулся колена и целовал. Доминго принёс извинения женщинам, пострадавшим от харассмента, принял на себя ответственность, выразил «глубокие сожаления о содеянном» и обещал способствовать тому, чтобы такие происшествия в оперной сфере больше не случались.

Увлечения 
С детства сильной страстью Пласидо был футбол, с энтузиазмом он наблюдал и за корридой. Став прославленным исполнителем, Доминго охотно принимал участие в благотворительных концертах перед стадионной аудиторией на спортивных мероприятиях.

Творчество 

 23 сентября — «Риголетто» Дж. Верди — Борса (Дворец изящных искусств — Мехико)
 21 октября — «Диалоги кармелиток» Ф. Пуленк — Капеллан (Дворец изящных искусств — Мехико)

 «Весёлая вдова» Ф. Легар — Камилл де Россильон, Данило Данилович (Городской театр — Монтеррей)
 11 сентября — «Турандот» Дж. Пуччини — Альтоум (Городской театр — Монтеррей)
 1 октября — «Турандот» Дж. Пуччини — Панг (Городской театр — Монтеррей)
 5 октября — «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти — Норманн (Городской театр — Монтеррей)
 8 октября — «Травиата» Дж. Верди — Гастон (Городской театр — Монтеррей)
 15 октября — «Кармен» Ж. Бизе — Ремендадо (Городской театр — Монтеррей)
 17 октября — «Отелло» Дж. Верди — Кассио (Городской театр — Монтеррей)

 19 мая — «Травиата» Дж. Верди — Альфред (Городской театр — Монтеррей)
 28 мая — «Последний сон» Х. Васкес — Энрико (Дворец изящных искусств — Мехико)
 28 июня — «Амелия идет на бал» Дж. Менотти — Любовник (Дворец изящных искусств — Мехико)
 2 июля — «Федора» У. Джордано — Дезире, барон Рувель (Дворец изящных искусств — Мехико)
 8 августа — «Борис Годунов» М. П. Мусоргский — Юродивый, князь Шуйский (Дворец изящных искусств — Мехико)
 15 августа — «Андре Шенье» У. Джордано — Аббат, «Невероятный» (Дворец изящных искусств — Мехико)
 21 августа — «Тоска» Дж. Пуччини — Сполетта (Дворец изящных искусств — Мехико)
 15 сентября — «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини — Горо (Дворец изящных искусств — Мехико)
 30 сентября — «Тоска» Дж. Пуччини — Каварадосси (Дворец изящных искусств — Мехико)

 4 марта — «Богема» Дж. Пуччини — Рудольф (Дворец изящных искусств — Мехико)
 10 мая — «Так поступают все» В. А. Моцарт — Феррандо (Дворец изящных искусств — Мехико)
 17 мая — «Адриана Лекуврёр» Ф. Чилеа — Маурицио (Дворец изящных искусств — Мехико)
 7 октября — «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини — Пинкертон (Театр «Исауро Мартинес» — Торреон)
 26 ноября — «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти — Эдгар Равенсвуд (Опера Форт-Уэрта — Форт-Уэрт)

 25 июня — «Кармен» Ж. Бизе — Хозе (Оперный театр Израиля — Тель-Авив)
 21 сентября — «Дон Жуан» В. А. Моцарт — дон Оттавио (Оперный театр Израиля — Тель-Авив)
 3 декабря — «Фауст» Ш. Гуно — Фауст (Оперный театр Израиля — Тель-Авив)

 21 января — «Искатели жемчуга» Ж. Бизе — Надир (Оперный театр Израиля — Тель-Авив)
 5 сентября — «Евгений Онегин» П. И. Чайковский — Ленский (Оперный театр Израиля — Тель-Авив)

 21 января — «Сельская честь» П. Масканьи — Туридду (Оперный театр Израиля — Тель-Авив)
 30 июля — «Самсон и Далила» К. Сен-Санс — Самсон (Опера Шатокуа — Шатокуа)
 7 сентября — «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбах — Гофман (Дворец изящных искусств — Мехико)

 1 января — «Карлота» Л. Санди — Максимилиан (Большой театр «Лисео» — Барселона)
 1 января — «Северино» Морено — партия тенора (Большой театр «Лисео» — Барселона)
 1 января — «Мулатка из Кордобы» Х. Монкайо — Ансельмо (Большой театр «Лисео» — Барселона)
 22 февраля — «Дон Родриго» А. Хинастера — Дон Родриго (Нью-Йорк сити опера)
 3 марта — «Андре Шенье» У. Джордано — Андре Шенье (Опера Нового Орлеана)
 6 апреля — «Ипполит и Арисия» Ж. Рамо — Ипполит (Оперный театр Бостона)
 9 августа — «Паяцы» Р. Леонкавалло — Канио (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)
 16 сентября — «Севильский цирюльник» Дж. Россини — граф Альмавива (Театр Деголладо — Гвадалахара)
 15 ноября — «Анна Болейн» Г. Доницетти — лорд Перси (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)

 8 марта — «Плащ» Дж. Пуччини — Луиджи (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)
 11 мая — «Аида» Дж. Верди — Радамес (Гамбургский оперный театр)
 19 мая — «Дон Карлос» Дж. Верди — Дон Карлос (Венская государственная опера)
 31 мая — «Бал-маскарад» Дж. Верди — Ричард (Немецкая опера в Берлине)

 14 января — «Лоэнгрин» Р. Вагнер — Лоэнгрин (Гамбургский оперный театр)
 15 февраля — «Манон Леско» Дж. Пуччини — де Грие (Коннектикут Опера)
 14 марта — «Трубадур» Дж. Верди — Манрико (Опера Нового Орлеана)

 2 января — «Риголетто» Дж. Верди — герцог Мантуанский (Гамбургский оперный театр)
 18 января — «Сила судьбы» Дж. Верди — дон Альваро (Гамбургский оперный театр)
 20 февраля — «Манон» Ж. Массне — де Грие (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)
 16 июля — «Турандот» Дж. Пуччини — Калаф (Арена ди Верона)
 7 декабря — «Эрнани» Дж. Верди — Эрнани (Ла Скала — Милан)

 14 мая — «Джоконда» А. Понкьелли — Энцо (Театр сарсуэлы — Мадрид)
 15 октября — «Роберто Деверё» Г. Доницетти — Роберто Деверё (Нью-Йорк сити опера)

 4 ноября — «Луиза Миллер» Дж. Верди — Рудольф (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)

 22 марта — «Франческа да Римини» Р. Дзандонаи — Паоло (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)
 3 ноября — «Африканка» Дж. Мейербер — Васко да Гама (Опера Сан-Франциско)

 9 апреля — «Сицилийская вечерня» Дж. Верди — Арриго (Опера Гарнье — Париж)
 28 сентября — «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно — Ромео (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)
 26 ноября — «Девушка с запада» Дж. Пуччини — Дик Джонсон (Театр Реджо — Турин)

 28 сентября — «Отелло» Дж. Верди — Отелло (Гамбургский оперный театр)

 8 марта — «Сид» Ж. Массне — Дон Родриго (Карнеги-Холл — Нью-Йорк)

 15 февраля — «Федора» У. Джордано — Лорис (Большой театр «Лисео» — Барселона)
 18 декабря — «Вертер» Ж. Массне — Вертер (Баварская государственная опера)

 9 сентября — «Клятва» С. Меркаданте — Вискардо (Венская государственная опера)

 19 июня — «Поэт» Ф. Торроба — Хосе де Эспронседа (Королевский театр — Мадрид)

 21 сентября — «Норма» В. Беллини — Поллион (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)

 26 сентября — «Троянцы» Г. Берлиоз — Эней (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)

 15 ноября — «Гойя» Дж. Менотти — Гойя (Вашингтонская национальная опера)

 14 марта — «Парсифаль» Р. Вагнер — Парсифаль (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)

 7 августа — «Дикая кошка» М. Пенелла — Рафаэль Руис (Театр Маэстранца — Севилья)
 19 декабря — «Валькирия» Р. Вагнер — Зигмунд (Венская государственная опера)

 21 октября — «Стиффелио» Дж. Верди — Стиффелио (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)

 5 июня — «Гуарани» А. К. Гомес — Пери (Оперный театр Бонна)
 1 ноября — «Идоменей, царь Критский» В. А. Моцарт — Идоменей (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)
 8 ноября — «Иродиада» Ж. Массне — Иоанн (Опера Сан-Франциско)

 19 января — «Симон Бокканегра» (ред. 1881 года) Дж. Верди — Габриель Адорно (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)

 28 июня — «Симон Бокканегра» (ред. 1857 года) Дж. Верди — Габриель Адорно (Королевский театр Ковент-Гарден — Лондон)
 18 октября — «Божественные Слова» А. Г. Абриль — Лусеро (Королевский театр — Мадрид)

 21 мая — «Пророк» Дж. Мейербер — Иоанн Лейденский (Венская государственная опера)

 18 марта — «Пиковая дама» П. И. Чайковский — Герман (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)
 11 декабря — «Маргарита Привратница» Р. Чапи — Дон Жуан де Аларсон (Королевский театр — Мадрид)

 30 июня — «Битва при Леньяно» Дж. Верди — Арриго (Королевский театр Ковент-Гарден — Лондон)

 1 апреля — «Хитрец, или Легенда о том, как спящий проснулся» Э. Вольф-Феррари — Кристофер (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)

 18 июня — «Луиза Фернанда» Ф. Торроба — Видаль Фернандо (Ла Скала — Милан)
 14 сентября — «Николай и Александра» Д. Драттелл — Распутин (Лос-Анджелес Опера)

 13 мая — «Сирано де Бержерак» Ф. Альфано — Сирано (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)

 21 декабря — «Первый император» Т. Дунь — Император Цинь (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)

 27 ноября — «Ифигения в Тавриде» К. В. Глюк — Орест (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)

 26 марта — «Тамерлан» Г. Ф. Гендель — Баязет (Королевский театр — Мадрид)

 24 октября — «Симон Бокканегра» Дж. Верди — Симон Бокканегра (Немецкая опера в Берлине)

 1 августа — «Риголетто» Дж. Верди — Риголетто (Театр «Рейнвуд»— Пекин)
 23 сентября — «Почтальон» Д. Катан — Пабло Неруда (Лос-Анджелес Опера)

 31 декабря — «Зачарованный остров» музыка барочных авторов — Нептун (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)

 25 марта — «Таис» Ж. Массне — Атанаэль (Дворец искусств Королевы Софии — Валенсия)
 15 сентября — «Двое Фоскари» Дж. Верди — Франческо Фоскари (Лос-Анджелес Опера)

 14 марта — «Травиата» Дж. Верди — Жорж Жермон (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)
 15 апреля — «Набукко» Дж. Верди — Набукко (Королевский театр Ковент-Гарден — Лондон)
 6 августа — «Жанна д’Арк» Дж. Верди — Джакомо (Зальцбургский фестиваль)
 29 ноября — «Трубадур» Дж. Верди — граф ди Луна (Театр Шиллера — Берлин)

 7 февраля — «Макбет» Дж. Верди — Макбет (Театр Шиллера — Берлин)
 20 марта — «Эрнани» Дж. Верди — дон Карлос (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)
 12 сентября — «Джанни Скикки» Дж. Пуччини — Джанни Скикки (Лос-Анджелес Опера)

 11 июня — «Дон Карлос» Дж. Верди — Родриго ди Поза (Венская государственная опера)

 29 марта — «Луиза Миллер» Дж. Верди — Миллер (Метрополитен-опера — Нью-Йорк)
 23 августа — «Искатели жемчуга» Ж. Бизе — Зурга (Зальцбургский фестиваль)

1970 год

 «Оберон» К. М. фон Вебер — Хюон

1971 год

 «Кавалер розы» Р. Штраус — Итальянский певец
 «Ломбардцы в Первом крестовом походе» Дж. Верди — Оронте

1972 год

 «Жанна д’Арк» Дж. Верди — Карл VII
 «Гвоздика» Х. Серрано — Фернандо
 «Пресвятая Дева Скорбящая» Х. Серрано — Рафаэль

1974 год

 «Мефистофель» А. Бойто — Фауст

1975 год

 «Наваррка» Ж. Массне — Аракиль

1976 год

 «Джанни Скикки» Дж. Пуччини — Ринуччо
 «Луиза» Г. Шарпантье — Джулиан
 «Макбет» Дж. Верди — Макдуфф
 «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнер — Вальтер фон Штольцинг
 «Любовь трёх королей» И. Монтемецци — Авито

1977 год

 «Любовный напиток» Г. Доницетти — Неморино

1978 год

 «Осуждение Фауста» Г. Берлиоз — Фауст

1979 год

 «Вилли» Дж. Пуччини — Роберто
 «Реквием» Г. Берлиоз — партия тенора
 «Беатрис и Бенедикт» Г. Берлиоз — Бенедикт

1982 год

 «Ласточка» Дж. Пуччини — Руджеро
 «Набукко» Дж. Верди — Измаил

1986 год

 «Летучая мышь» И. Штраус-сын — Альфред

1988 год

 «Ирис» П. Масканьи — Осака
 «Тангейзер» Р. Вагнер — Тангейзер

1989 год

 «Женщина без тени» Р. Штраус — Кайзер

1990 год

 «Человек из Ла-Манчи» М. Ли — Дон Кихот

1991 год

 «Летучий голландец» Р. Вагнер — Эрик

1992 год

 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Фигаро

1994 год

 «Донья Франсискита» А. Вивес — Фернандо
 «Вербена Паломская» Т. Бретон — Джулиан

1995 год

 «Луиза Фернанда» Ф. Торроба — Хавьер

1996 год

 «Портовая таверна» П. Сорозабар — Леандр

1998 год

 «Симфония Фауста» Ф. Лист — партия тенора
 «Боль» Т. Бретон — Лазарь

1999 год

 «Песнь о земле» Г. Малер — партия тенора
 «Месса Танго» Л. Бакалов — партия тенора
 «Фиделио» Л. В. Бетховен — Флорестан
 «Мерлин» И. Альбенис — Король Артур

2000 год

 «Великий Путь» Ф. Чуэка — Рыцарь Грации

2001 год

 «Револьверная» Р. Чапи — Фелиппе

2005 год

 «Тристан и Изольда» Р. Вагнер — Тристан
 «Пепита Хименес» И. Альбенис — дон Луис де Варгас

2006 год

 «Эдгар» Дж. Пуччини — Эдгар

2010 год

 «Ночь мая» Р. Леонкавалло — партия тенора
 «Медичи» Р. Леонкавалло — Джулиано Медичи

Голос Доминго — ярко выраженный лирико-драматический тенор, тембрально насыщенный, мощный и выразительный. Тембр его голоса критики называют экстраординарно тёплым. Манера исполнения — экспрессивная, страстная.

За более, чем полувековую карьеру в августе 2018 года Доминго достиг невероятной цифры — 150 партий на сцене и в студии.

Многие альбомы тенора проданы более чем миллионным тиражом, стали золотыми и платиновыми, принесли Доминго 11 наград «Grammy». Записал несколько десятков оперных видео, стал соавтором четырёх известных оперных фильмов — «Травиата», «Отелло», «Кармен» и «Тоска». Певец также получил премию «Эмми» за телевизионные фильмы «Hommage a Sevilla» и «Mets Silver Gala».

Будучи с детства поклонником сарсуэлы, Доминго способствовал популяризации этого вида испанской оперетты в международном масштабе. В постановке «Лусия Фернанда» в Милане исполнил партию Дона Видаля для баритона. Благодаря артисту «Лусия Фернанда» вошла в программы Вашингтонской национальной оперы, Лос-Анджелесского оперного театра, а также «Teatro Real» в Мадриде.

Доминго — автор книги воспоминаний «Мои первые 40 лет», первое издание мемуаров вышло в 1983 году, неоднократно переиздавались. В 2009 году опубликована его книга «Радость оперы».

Три тенора 

Вместе с другими всемирно известными тенорами Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом Пласидо Доминго участвовал в совместных концертах. Первый концерт состоялся в Риме 7 июля 1990 года при закрытии чемпионата мира по футболу. Изначально концерт предназначался для сбора средств в основанный Каррерасом фонд борьбы с лейкемией.

Затем совместные концерты состоялись во время чемпионатов мира по футболу в 1994 году в Лос-Анджелесе, в 1998 году в Париже и в 2002 году в Иокогаме.

В 2006 году Доминго выступал во время чемпионата мира по футболу в Берлине.

Выступления в Москве и Санкт-Петербурге 
Доминго много раз приезжал в Москву и Санкт-Петербург для сольных выступлений, в качестве члена жюри оперных конкурсов, а также для участия в других мероприятиях. Впервые в СССР он побывал в 1974 году. Среди концертов, получивших широкое освещение в прессе, выступления в Барвиха Luxury Village 12 июля 2009 года (в сопровождении Вирджинии Тола), и в Крокус сити холле 7 июня 2010 года (в сопровождении Анны-Марии Мартинес).

19 декабря 2012 года Доминго и Хосе Каррерас приняли участие в благотворительном концерте в Храме Христа Спасителя, и это было их первое совместное выступление за пять лет, со времени смерти Лучано Паваротти.

2 мая 2013 года Доминго пел и дирижировал на открытии новой сцены Мариинского театра и праздновании 60-летнего юбилея Валерия Гергиева, а также исполнил партию Набукко в одноимённой опере Верди на исторической сцене Мариинского театра.

На выступлениях в Москве тенору аккомпанировал симфонический оркестр Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, за пультом был американский дирижёр Юджин Кон. Среди хитов своего репертуара Доминго исполнил, в частности, на русском языке арию Германа из оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковского.

13 июня 2018 года певец выступил на Красной Площади в Москве в рамках концерта «Звезды мировой оперы в поддержку Чемпионата мира по футболу 2018», при этом исполнив два сольных номера (включая знаменитую «Гранаду») и один дуэт с Ильдаром Абдразаковым (из оперы «Дон Карлос»). Среди зрителей был президент РФ Владимир Путин. За дирижёрским пультом — Валерий Гергиев.

В феврале 2020 года Доминго исполнил ведущую партию в опере Верди «Симон Бокканегра» в Мариинском театре.

В октябре 2020 года Пласидо Доминго впервые встал за пульт симфонического оркестра Большого театра. Маэстро продирижировал оперой «Манон Леско» Джакомо Пуччини, дал гала-концерт со звездами мировой оперы, а также дал эксклюзивное интервью для проекта «Билет в Большой». По итогам гастролей певца в Москве российским режиссером Николаем Сергеевым был снят документальный фильм «Пласидо Доминго. Возвращение в Большой».

Конкурс «Опералия» 
С 1993 года Пласидо Доминго даёт путёвку на большую сцену даровитым молодым оперным исполнителям — обладателям всех типов голосов. О цели конкурса маэстро сказал так: «Для молодых артистов совершенно необходимо попасть в зону внимания импресарио, менеджеров, кастинг-директоров, дирижёров и руководителей театров, которые могут способствовать росту их профессиональной карьеры». Каждый год 40 претендентов, прошедших строгий отбор, принимают участие в конкурсе «Опералия», проходящем в разных странах под патронатом певца, а их выступления оценивает авторитетное международное жюри. Смотр уже состоялся в Мехико, Мадриде, Бордо, Токио, Гамбурге, Лос-Анджелесе, Вашингтон, Валенсии, Милане, Париже, Пуэрто-Рико и других городах. С 18 по 24 июля 2011 года конкурс «Опералия» прошёл на сцене Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

В 2008 году стартовали «Программа для молодых исполнителей Доминго—Кафритца» в Вашингтонской национальной опере и
«Программа для молодых исполнителей Доминго — Тортона» в опере Лос-Анджелеса.

Доминго был ментором аргентинского тенора Хосе Кура, исполнявшего главные роли в Метрополитен-опера. В 1994 году Кура стал победителем на международном конкурсе певцов, который проходил под патронатом Доминго.

Признание 
Журнал «Newsweek» выбрал историю и фотографию артиста главной темой для обложки, назвав Доминго «Король оперы». Итальянская газета «Corriere della Sera» написала о Пласидо: «Настоящий человек эпохи Ренессанса!». «Коммерсантъ» озаглавил анонс к московскому концерту Доминго 2010 года «Великий рабочий сцены».

Критики отмечают, что Доминго, несмотря на возраст и преодолённый недуг, всегда честно и добросовестно работает на своих концертах, исполняя всякий раз не меньше объёма оперной партии: спеть только три арии и номер на бис ему не свойственно.

Почётные звания 
Доминго является Почётным доктором Мадридского университета, доктором изящных искусств Нью-Йоркского университета, Почётным доктором музыки в университете Оклахомы, Филадельфийском колледже сценических искусств и в Джорджтаунском университете.

14 февраля 2019 года во время визита в Украину Пласидо Доминго присвоено звание Почетного профессора Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского (Киевской консерватории).

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1997).
 Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1991).
 В феврале 2009 года Пласидо Доминго назван первым лауреатом премии имени Биргит Нильсон (знаменитая шведская оперная певица, 1918—2006). Приз в миллион долларов США будет вручаться за выдающиеся достижения в оперном искусстве каждые три года.
 Пласидо Доминго получил звезду на аллее славы в Голливуде за вклад в развитие театра.
 Орден Дружбы (18 июля 2011 года, Россия) — за большой вклад в развитие российско-испанского сотрудничества в области музыкального искусства
 Орден «Достык» II степени (Казахстан, 2017).
 Премия Вольфа в области искусств (музыка, 2012)
 Введён в Зал славы журнала Gramophone
 Рыцарь Большого креста ордена государственного образования (2018)
 Орден Ацтекского орла Орден Ацтекского орла
 Рыцарь Национального ордена кедра Национальный орден Кедра

Награды Grammy 
 1971 Дж. Верди. Аида. Солист лучшей оперной записи
 1974 Ж. Пуччини. Богема. Солист лучшей оперной записи
 1983 Дж. Верди. Травиата. Солист лучшей оперной записи
 1984 Ж. Бизе. Кармен. Солист лучшей оперной записи
 1984 Навсегда в моём сердце. Лучшее поп-представление в стиле латино
 1988 Р. Вагнер. Лоэнгрин. Солист лучшей оперной записи
 1990 Концерт Каррераса, Доминго и Паваротти. Лучшее классическое вокальное представление
 1992 Р. Штраус. Женщина без тени. Солист лучшей оперной записи
 1999 100 лет Марьяче. Лучшее Мексиканско-Американское представление

Латиноамериканские награды Grammy
 2000 Т. Бретон. Долорес. Лучший классический альбом
 2001 И. Албенис. Мерлин. Лучший классический альбом

Фильмография 
 1983 — Джузеппе Верди Травиата (Альфред Жермон), режиссёр Франко Дзеффирелли
 1984 — Жорж Бизе «Кармен» (Дон Хозе), режиссёр Франческо Рози
 1986 — Джузеппе Верди «Отелло» (Отелло), режиссёр Франко Дзеффирелли
 1998 — Камиль Сен-Санс, опера «Самсон и Далила» (Самсон), постановка  «Метрополитен-Опера», дирижёр — Джеймс Ливайн. Постановка оперы была приурочена к 30-летию Пласидо Доминго на сцене Метрополитен-Опера.

Примечания

Литература 
 Амон Р. Пласидо Доминго. Гений мировой сцены / Пер. с исп. А. Миролюбовой, А. Горбовой. — : Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. 325 с. — ISBN 978-5-389-02545-5

Ссылки 

Теноры
Оперные дирижёры
Обладатели почётного звания «Каммерзенгер»
Награждённые Президентской медалью Свободы
Кавалеры ордена Ацтекского орла
Лауреаты премии «Латинская Грэмми»
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты Императорской премии Японии
Зал славы Gramophone
Лауреаты премии Вольфа (искусство)
Лауреаты премии Echo Klassik
Исполнители EMI Classics и Virgin Classics
Почётные доктора университета Мурсии
Почётные доктора Джорджтаунского университета
Почётные доктора Гарвардского университета